Saint-Mélany ist eine französische Gemeinde mit  Einwohnern (Stand ) im Département Ardèche in der Region Auvergne-Rhône-Alpes.

Geografie 
Saint-Mélany liegt in den Cevennen hoch über dem Tal des Wildflusses Drobie.

Bevölkerung

Weblinks 

Ort in Auvergne-Rhône-Alpes